Matt Duffy (né le  à Windham, dans l'État du Maine aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2005-2006 || Black Bears du Maine || HE ||27 ||3 ||5 ||8 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Black Bears du Maine || HE ||39 ||5 ||5 ||10 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Black Bears du Maine || HE ||30 ||6 ||2 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Black Bears du Maine || HE ||39 ||7 ||10 ||17 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Everblades de la Floride || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2008-2009 || Americans de Rochester || LAH ||9 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Everblades de la Floride || ECHL ||52 ||5 ||9 ||14 ||55 ||7 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2009-2010 || Americans de Rochester || LAH ||11 ||1 ||4 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Wings de Kalamazoo|| ECHL ||24 ||2 ||2 ||4 ||8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011||  Gladiators de Gwinnett|| ECHL ||32 ||2 ||8 ||10 ||20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Pirates de Portland || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Mallards de Quad City || LCH || 21|| 3|| 8|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Mallards de Quad City || LCH || 64|| 9|| 33|| 42|| 24|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Mallards de Quad City || LCH || 65|| 11|| 14|| 25|| 33|| 5|| 9|| 4|| 5|| 6
|-
|2014-2015 || Mallards de Quad City || ECHL ||71 ||10 ||24 ||34 ||22 ||7 ||0 ||4 ||4 ||2

Notes et références 

Naissance en février 1986
Naissance dans le comté de Cumberland (Maine)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Mallards de Quad City (LCH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Mallards de Quad City (ECHL)